L'Intruse peut faire référence à :

Théâtre 
 L'Intruse, drame en un acte, écrit par Maurice Maeterlinck en 1890.

Cinéma 
 L'Intruse, film muet français de Louis Feuillade sorti en 1913 ;
 L'Intruse (), film américain d'Edmund Goulding sorti en 1929 ;
 L'Intruse (), film allemand de Friedrich Wilhelm Murnau sorti en 1930 ;
 L'Intruse (), film américain d'Alfred E. Green sorti en 1935 ;
 L'Intruse (), film italien de Raffaello Matarazzo sorti en 1956 ;
 L'Intruse, film français de Bruno Gantillon sorti en 1985 ;
 L'Intruse (), film soviétique d'Amir Karakoulov sorti en 1991.

Télévision 
 L'Intruse (), téléfilm américain de John Korty, diffusé en 1972 sur ABC.

Voir aussi